

Geografia

Austria 
 Sankt Ulrich – frazione di Neusiedl an der Zaya, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)
 Sankt Ulrich – quartiere del distretto di Neubau (Vienna)
 Sankt Ulrich – frazione di Villaco, città statutaria (Carinzia)
 Sankt Ulrich am Pillersee – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Sankt Ulrich am Waasen – ex comune ora frazione di Heiligenkreuz am Waasen, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Ulrich bei Steyr – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Sankt Ulrich im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Sankt Ulrich – frazione di Dinkelsbühl, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sankt Ulrich – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sankt Ulrich – ex comune ora frazione di Mücheln, comune nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)
 Sankt Ulrich im Schwarzwald – ex comune ora frazione di Bollschweil, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Italia 
 Sankt Ulrich o Sankt Ulrich in Gröden – nome tedesco di Ortisei, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 Saint-Ulrich – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Sant'Ulrico – Ulrico di Augusta (890-973), vescovo di Augusta